Фрадзано́ () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 830 человек (2008 г.), плотность населения составляет 138 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 98070. Телефонный код — 0941.

Покровителем коммуны почитается святой Св. Лоренцо из Фрадзано, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunefrazzano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики